Гли́няная улица — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от набережной Обводного канала в направлении Глухоозёрского шоссе.

История 

Наименование Глиняная улица присвоено 16 апреля 1887 года, в ряду близлежащих улиц, получивших наименования по наименованиям материалов, по которым изготавливалась продукция на находившемся поблизости Императорском стеклянном заводе.

Первоначально проходила от Обводного канала до поворота. В 1964 году присоединён участок до Глухоозёрского шоссе, с 1889 года входивший в состав дороги на Глухоозёрскую ферму, затем — Глухоозёрского шоссе. Западная часть этого участка перекрыта в 1980-е годы.

Достопримечательности 
 ОАО «Невская мельница»
 ОАО «Технопарк»
 Снегоплавильный пункт

Примечания

Литература

Ссылки